Adamnan – imię
 Adamnan z Hy – benedyktyn